Григорьевский сельский округ

Российская Федерация

Владимирская область 

 Григорьевский сельский округ Гусь-Хрустального района

Краснодарский край 

 Григорьевский сельский округ Северского района

Московская область 

 Григорьевский сельский округ Луховицкого района (1994—2006)

Смоленская область 

 Григорьевский сельский округ Новодугинского района

Казахстан

Западно-Казахстанская область 

 Григорьевский сельский округ Бурлинского района

Павлодарская область 

 Григорьевский сельский округ Павлодарского района

Северо-Казахстанская область 

 Григорьевский сельский округ Аккайынского района